Ямагата:

 Ямагата — префектура в Японии
 Ямагата — город в префектуре Гифу
 Ямагата — город в префектуре Ямагата.

Персоналии 
 Ямагата Аритомо — японский военный и государственный деятель.
 Ямагата, Исао (1915—1996) — японский актёр театра, кино и телевидения.
 Ямагата, Рёта (род. 1992) — японский бегун на 100 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Ямагата, Рэйчел (род. 1977) — американская певица и пианистка.